Csehország
 Medlovice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Medlovice, település a Vyškovi járásban